Финал Кубка Швеции по футболу 2021 — финальный матч 65-го розыгрыша Кубка Швеции по футболу 2020/2021, который состоялся 30 мая 2021 года на стадионе «Tele2 Арена» в Стокгольме.

События до матча 
5 апреля 2021 года в результате жеребьёвки был определён номинальный хозяин финального матча — «Хаммарбю». Местом проведения решающего матча был определён стадион «Tele2 Арена» в Стокгольме.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Швеции по футболу

Финалы Кубка Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2021 году
События 30 мая
Май 2021 года